Isabel Ferreyros Pérez de Velasco (Lima, 7 de enero de 1926 - Lima, 14 de marzo de 2010) fue una voluntaria peruana, considerada la pionera en el voluntariado del país.

Biografía 
Hija de Luis Octavio Ferreyros Ayulo e Isabel Pérez de Velasco Oyague. Fue nieta del marino y político Carlos Ferreyros Senra.

Realizó sus estudios escolares en el Colegio Villa María de la ciudad de Lima.

Realizó estudios de Periodismo en la Pontificia Universidad Católica del Perú.

Se casó con José Antonio Miró-Quesada Sosa, con quien tuvo cinco hijos: Isabel, Carmen, Inés, Silvia y José Antonio Miró Quesada Ferreyros.

Fue accionista de la empresa Ferreyros SAA.

Falleció en marzo de 2010.

Liga peruana contra el cáncer 
Fue invitada a la Liga contra el cáncer por el médico Eduardo Cáceres Graziani.

Fue presidenta del Comité de Damas de la Liga Peruana Contra el Cáncer.

Fue Vicepresidenta del Comité Ejecutivo y en 1991 fue elegida como Presidenta de la Liga Peruana Contra el Cáncer. Ocupó el cargo de Presidenta Honoraria hasta 2010.

Reconocimientos 
 Orden al Mérito por Servicios Distinguidos en el grado de Comendador (1996)
 Premio “Clarence H. Moore” del Centro Nacional del Voluntariado

Genealogía

Referencias 

Filántropos de Perú
Alumnado del Colegio Villa María
Familia Miró Quesada